Knight Rider puede referirse a:

 Knight Rider, una serie de televisión estadounidense de ciencia ficción emitida por primera vez en 1982;
 Knight Rider, un videojuego basado en la serie de televisión de 1982, lanzado por primera vez al mercado en 1988;
 Knight Rider 2000, un telefilme de 1991, secuela de la serie de 1982;
 Knight Rider 2010, un telefilme de 1994, basado en la serie de 1982;
 Team Knight Rider, una serie de televisión estadounidense, emitida en televisión por primera vez de 1997 a 1998 y basada en la serie Knight Rider de 1982;
 Knight Rider: The Game, un videojuego de 2002, basado en la serie de televisión de 1982;
 Knight Rider: The Game 2, un videojuego de 2004, continuación del videojuego Knight Rider: The Game;
 Knight Rider, una película de 2008 que oficia como episodio piloto de una serie de televisión de ese mismo año;
 Knight Rider, una serie de televisión estadounidense del año 2008 que retoma la idea argumental de la serie de 1982;